

Шестаково — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Шестаково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Шестаково — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Шестаково — село, Слободський район, Кіровська область
 Шестаково — присілок, Частоозерський округ, Курганська область
 Шестаково — присілок, Чебулинський округ, Кемеровська область